Älvasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älvasjö, sjö i Laholms kommun, 
Älvasjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (23,6 ha)
Älvasjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (51,3 ha)
Älvasjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Älvasjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (5,19 ha)

Se även
Älvessjön
Älvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn